Florczak (forma żeńska: Florczak/Florczakowa; liczba mnoga: Florczakowie) – nazwisko polskie. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka w centralnej Polsce, na Ziemi Łódzkiej oraz w Warszawie i jej okolicach.

Nazwisko można wywodzić od imienia Florian, pochodzącego od łacińskiego „Florianus” i dalej od wyrazu „florus” ‘kwitnący’.

Lista osób o nazwisku Florczak, które mają biogram na stronach Wikipedii 
 Jarosław Florczak (1969–2010) – podpułkownik Biura Ochrony Rządu
 Przemysław Florczak (ur. 1981) – saksofonista jazzowy
 Tadeusz Florczak (1895–1940) – major broni pancernych Wojska Polskiego
 Zbigniew Florczak (1923–2005) – polski pisarz, krytyk sztuki, tłumacz z języka francuskiego
 Zofia Florczak (1912–1996) – nauczycielka, doktor habilitowana filologii polskiej, harcmistrz
 Ewa Kuzyk-Florczak (ur. 1949) – aktorka

Przypisy